Козленское княжество () или Герцогство Козель  () — одно из Силезских княжеств со столицей в Козле (Козеле).

История 
В 1303 году князь Казимир II Бытомский решил выделить в самостоятельное управление своему достигшему совершеннолетия сыну Владиславу город Козле с окрестностями. Так на карте Силезии появилось самостоятельное Козленское княжество. Владислав Бытомский владел княжеством до 21 февраля 1334 года, когда из-за финансовых трудностей он продал Козленское княжество за 4000 гривен серебра своему двоюродному брату, князю Лешеку Ратиборскому, с условием, что в случае смерти Лешека без наследников княжество должно было вернуться к Владиславу. Лешек Ратиборский умер всего через два года, в 1336 году, так и не обретя наследников, и Козленское княжество вернулось к Владиславу Бытомскому, который сразу же передал его во владение своему старшему сыну Казимиру. После смерти Казимира в 1342 (по другим данным 1347 году) оно перешло к его младшему брату Болеславу.

Болеслав Бытомский владел Козленским княжеством до 1355 года, когда он неожиданно скончался во время поездки в Италию.  С его смертью пресеклась бытомская мужская линия династии Силезских Пястов, и за его наследство немедленно начался спор между его близкими родственниками. Незадолго до смерти князь Владислав Бытомский заключил соглашение с чешской королевской династией о том, что в отсутствие наследников мужского пола наследование Бытомского княжества может происходить по женской линии. Несмотря на то, что Козленское княжество было формально отделено от Бытомского княжества, князь Конрад I Олесницкий, муж Евфимии, старшей сводной сестры последнего князя Козленского, по праву своей жены воспользовался этим соглашением и завладел Козленским княжеством. Затем он начал тяжбу с князем Казимиром I Цешинским, законным представителем дочерей Болеслава Бытомского, за Бытомское княжество и добился передачи ему в   1357 году половины города Бытом и северной часть княжества.

Олесницкие князья владели Козле до 1489 года, когда княжество захватил чешский король Матвей Корвин. После его смерти в следующем году Козленское княжество вернулось к своему владельцу Конраду X Белому. Конрад X скончался в 1492 году, не оставив наследников, и княжество стало частью земель чешской короны до 1509 года, когда его выкупил опольский князь Ян II Добрый. К 1521 году Ян II Добрый завладел почти всей Верхней Силезией и объединил все свои земли в единое Опольско-ратиборское княжество. После смерти бездетного князя Яна II в 1532 году все его владения стали частью земель чешской короны. При этом в том же году король Чехии Фердинанд I Габсбург передал Опольско-ратиборское княжество Георгу, маркграфу Бранденбург-Ансбах. После смерти Георга в 1551 году княжество вернулось к королям Чехии и оставалось во владении Габсбургов до 1742 года, когда было аннексировано Пруссией.

Князья Козле

См. также 
 Силезские княжества
 Нижняя Силезия
 Силезия

Источники 
 Žáček R., Dějiny Slezska v datech, wyd. 1., Praha: Libri, 2004, s. 406, 407, 414, 414, 422–423, 434-439, ISBN 978-80-7277-172-1, OCLC 56779581.
 Aubin H. i inni, Geschichte Schlesiens, wyd. 5., Sigmaringen: Thorbecke, 1988–, s. 124, 145, 158, 169, 183-199, ISBN 3-7995-6341-5, OCLC 18940087.
 Weczerka H., Schlesien, wyd. 1., Stuttgart: Kröner, 1977, s. 72–74, 594–597, ISBN 3-520-31601-3, OCLC 4245013.

Ссылки 
 Miroslav Marek Генеалогия князей Козленских

Силезские княжества